Beretta M1915 – włoski pistolet samopowtarzalny
 Bergmann M1915 – niemiecki ckm, wersja ckm-u Bergmann M1902
 Bergmann M1915 – niemiecki lekki karabin maszynowy